Charles Hopkinson ist der Name folgender Personen:

* Charles S. Hopkinson, US-amerikanischer Meeresforscher und Hochschullehrer
 Charles Sydney Hopkinson (1869–1962), US-amerikanischer Maler